Оленья пещера:
 Оленья пещера (Китай) — пещера в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая
 Оленья пещера (Малайзия) —  в Национальном парке Гунунг-Мулу на острове Борнео (Калимантан) в Малайзии
 Оленья пещера (Франция) — пещера в департаменте Йонна (Бургундия, Франция)